Криг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Криг, Дейв (род. 1958) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека.
 Криг, Кристин — швейцарская кёрлингистка.
 Криг, Юлиус (1882—1941) — немецкий католический канонист, преподаватель университета и историк.

См. также 
 Криге